Промышленный район

 Промышленный район — городской район во Владикавказе
 Промышленный район — городской район в Кургане (1955—1956)
 Промышленный район — городской район в Оренбурге
 Промышленный район — городской район в Петропавловске (1943—1948)
 Промышленный район — городской район в Самаре
 Промышленный район — городской район в Смоленске
 Промышленный район — городской район в Ставрополе
 Промышленный район — район Акмолинского округа Казакской АССР, существовавший в 1928—1930 годах.
 Промышленный район — тип административно-территориальных единиц, созданных в ходе реформы административно-территориального деления СССР в 1962—1963 годах